Targa Florio 1926 je bila šesta neprvenstvena dirka v sezoni Velikih nagrad 1926. Odvijala se je 25. aprila 1926 na italijanskem cestnem dirkališču Circuito Madonie. Dirkači so štartali v časovnem intervalu.

Poročilo
Tovarniško moštvo Automobiles Ettore Bugatti je z dirkalniki Bugatti T35 doseglo trojno zmago, Meo Constantini pred Ferdinandom Minoio in Julesom Gouxom. Giulio Masetti, ki je nastopal s privatnim dirkalnikom tovarne Automobiles Delage, 2LCV, se je kmalu po štartu prevrnil in v nesreči smrtno ponesrečil. Masetti je nastopal s številko 13. Ker se je Paul Torchy v  na dirki za  smrtno ponesrečil prav tako s številko 13, ko je moštvo Delage zadnjič nastopilo na dirki, je bila številka 13 tudi s pomočjo francoske avtomobilistične zveze prepovedana na evropskih dirkah, kar je v veljavi še danes.

Rezultati

Dirka 

|-
! 1
| 27
|  Meo Constantini
| Automobiles Ettore Bugatti
| Bugatti T35
| 5
| 7:20:45,0
|-
! 2
| 21
|  Ferdinando Minoia
| Automobiles Ettore Bugatti
| Bugatti T35
| 5
| + 10:04,0
|-
! 3
| 18
|  Jules Goux
| Automobiles Ettore Bugatti
| Bugatti T35
| 5
| + 15:11,4
|-
! 4
| 19
|  Emilio Materassi
| Fabbrica Auto Itala
| Itala
| 5
| + 23:41,4
|-
! 5
| 15
|  André Dubonnet
| Privatnik
| Bugatti T35
| 5
| + 24:15,6
|-
! 6
| 22
|  Louis Wagner
| Privatnik
| Peugeot 174S
| 5
| + 31:40,2
|-
! 7
| 25
|  Renato Balestrero
| Officine Meccaniche
| OM 665
| 5
| + 59:50,0
|-
! 8
| 23
|  Saverio Candrilli
| Steyr-Werke AG
| Steyr VI Klausen
| 5
| + 1:13:10,4
|-
! 9
| 5
|  Alfieri Maserati
| Officine Alfieri Maserati
| Maserati 26
| 5
| + 1:16:26,0
|-
! 10
| 8
|  Pasquale Croce
| Privatnik
| Bugatti T37
| 5
| 1:24:36,8
|-
! 11
| 9
|  Supremo Montanari
| Privatnik
| Bugatti T37
| 5
| 1:48:36,2
|-
! Ods
| 20
|  Diego de Sterlich
| Privatnik
| Bugatti T37
| 4
| 
|-
! Ods
| 10
|  Mario Lepori
| SA Diatto
| Diatto 20S
| 4
|
|-
! Ods
| 3
|  Pietro Nucera
| Privatnik
| Bugatti T35
| 4
|
|-
! Ods
| 12
|  Albert Divo
| Automobiles Delage
| Delage 2LCV
| 3
|
|-
! Ods
| 28
|  Amedeo Sillitti
| Privatnik
| Alfa Romeo RLTF
| 3
|
|-
! Ods
| 4
|  B de Vitis
| Privatnik
| Bugatti T37
| 3
|
|-
! Ods
| 1
| Edgar Markiewicz
| Privatnik
| Bugatti T39A
| 3
|
|-
! Ods
| 17
|  Robert Benoist
| Automobiles Delage
| Delage 2LCV
| 3
|
|-
! Ods
| 14
|  René Thomas
| Automobiles Delage
| Delage 2LCV
| 2
|
|-
! Ods
| 26
|  Giuseppe Vittoria
| SA Diatto
| Diatto 20S
| 1
|
|-
! Ods
| 24
|  André Boillot
| SA des Autos et Cycles Peugeot
| Peugeot 174S
| 0
| Distributor
|-
! Ods
| 13
|  Giulio Masetti
| Privatnik
| Delage 2LCV
| 0
| Smrtna nesreča
|}

Viri
/www.racing-database.com

Opombe in sklici

1926
Sezona Velikih nagrad 1926